Jeunesse – film del 1910 diretto da Louis Feuillade e Léonce Perret
 Jeunesse – film del 1933 diretto da Georges Lacombe
 Jeunesse – film del 1997 diretto da Noël Alpi
 Jeunesse – film del 2012 diretto da Justine Malle